Ви́ктор Никола́евич Ле́бедев (1910—1976) — директор «Мотовилихинских заводов» с 1952 по 1976 годы, Герой Социалистического Труда (1961 год), Почётный гражданин города Перми (1973 год).

Биография 
Виктор Николаевич Лебедев родился в 1910 году в Ленинграде. 

В 1928 году он поступает на металлургический факультет Ленинградского политехнического института. 

В 1932 году, сразу же после окончания института, В. Н. Лебедева направляют в город Молотов на «Мотовилихинские заводы» на должность начальника смены. За год до этого, в 1931 году, на «Мотовилихинских заводах» был утверждён план реконструкции предприятия: завод начинает производство новых видов продукции, сооружаются новые цеха, модернизируется и строится новая транспортная инфраструктура завода.

В годы Второй мировой войны В. Н. Лебедев являлся начальником металлургического производства на заводе, которое являлось основой для создания артиллерийского вооружения. В то время необходимо было обеспечить производство надёжной брони для танков и качественной стали для пушек в условиях дефицита рабочих рук. В связи с этим к выпуску продукции были привлечены дети, женщины и старики.

В 1952 году В. Н. Лебедев становится директором «Мотовилихинских заводов», сменив на этом посту Быховского Абрама Исаеевича, и руководил ими вплоть до своей смерти — 22 марта 1976 года.

Деятельность на заводе 
На время директорства В. Н. Лебедева пришлась реконструкция цехов «Мотовилихинских заводов», внедрение новой техники и технологий, освоение продукции направленной на народнохозяйственные нужды. В это время на заводе была собрана и пущена в эксплуатацию, одна из первых в Советском Союзе, установка для непрерывной разливки стали, в том числе легированных марок для сортовых и листовых заготовок; внедрены современные (на тот момент времени) технологии выплавки металла и передовые методы штамповки и ковки.

Также в период, когда «Мотовилихинские заводы» возглавлял В. Н. Лебедев, на заводе вновь началось производство драг глубокого черпания; выпускались одни из лучших, на тот момент времени, образцы турбобуров и долот, экскаваторы, сложные агрегаты для гидроэлектростанций (в частности для Красноярской ГЭС), породопогрузочные машины, перфораторы, угольные комбайны и гарпунные пушки для китобойных флотилий.

В 1950 годах на «Мотовилихинских заводах» создан один из первых вычислительных центров Прикамья; постепенно внедряются системы автоматизации учёта использования рабочего времени и производственных мощностей, а также расхода ресурсов.

В. Н. Лебедев являлся участником создания специального конструкторского подразделения и освоения производства новых образцов ракетного вооружения, что впоследствии стало основой для создания отдельного специализированного завода.

Продукция завода, в то время, начинает пользоваться спросом за рубежом. Так, заказы на продукцию поступают из Египта и Индии. Лицензии на производство турбобуров закуплись фирмами из Японии, Германии и США.

Под его руководством активно шли работы по модернизации и совершенствованию агрегатов нестандартного оборудования для лесной, химической и других отраслей промышленности.

При В. Н. Лебедеве «Мотовилихинские заводы» в 1971 году были удостоены пятой награды в истории предприятия — Ордена Октябрьской Революции.

О своём отношении к «Мотовилихинским заводам» В. Н. Лебедев высказывался следующим образом:
«Этот завод трудно понять, на это надо потратить время и силы. Однако, поняв и приняв его, невозможно не полюбить Мотовилиху, к которой прикипаешь душой».

Общественная деятельность 
 В. Н. Лебедев начал реализовывать обширный проект по переобучению и повышению квалификации для молодых рабочих и инженеров. Вскоре, созданный на базе завода, механический техникум стал выпускать по сотне специалистов в год; инженеры, руководители цехов, мастера обучались в Доме техники; молодые рабочие устраивались на вечернее и заочное отделения в институты, в школы рабочей молодёжи.

Благодаря В. Н. Лебедеву в заводоуправлении появилась большая библиотека специальной и научной литературы. В это время на «Мотовилихинских заводах» формируется особая конструкторская школа, многие представители которой впоследствии стали лауреатами государственных премий, были награждены орденами и медалями.

При В. Н. Лебедеве «Мотовилихинские заводы» помогали кружкам детского технического творчества и музыкальным студиям, поддерживали местные школы и училища, способствовали строительству жилья для работников предприятия.

В. Н. Лебедевым было положено начало целенаправленной работе по созданию Музея истории «Мотовилихинских заводов», заключавшаяся в организации Совета музея, в состав которого вошли основные представители предприятия.

Также, в период его управления заводом, в Перми был возведён один из крупнейших, для того времени, культурных объектов города — Дворец Культуры им. В. И. Ленина.

Будучи директором «Мотовилихинских заводов» В. Н. Лебедев являлся инициатором создания хоккейного клуба «Молот», и в дальнейшем всячески способствовал его деятельности. Так, благодаря В. Н. Лебедеву, в Мотовилихинском районе города Перми, был создан искусственный каток с трибунами на 15 тыс. зрителей, и сооружены крытые залы для занятий спортом (сейчас — Дворец спорта «Молот»). Сам В. Н. Лебедев освобождал хоккеистов от работы на время тренировок и помогал с приобретением инвентаря и экипировки.

С 1988 года в Перми, в Универсальном Дворце Спорта «Молот» проводится турнир памяти Виктора Николаевича Лебедева, где принимают участие юношеские команды из различных городов России.

В проходной «Мотовилихинских заводов», на здании завода управления Пермских пушечных заводов, размещены мемориальные доски четырём бывшим директорам завода, в том числе и В. Н. Лебедеву, автором которых является А. Ю. Екубенко.

Политическая деятельность 
В. Н. Лебедев являлся членом бюро Пермского городского комитета партии, делегатом четырёх съездов КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР трёх созывов.

Награды и заслуги 
За выдающиеся заслуги В. Н. Лебедев награждён множеством орденов: трижды Орденом Ленина (1958, 1961 и 1974 годы), Октябрьской Революции (1971 год), Трудового Красного Знамени (1945 год), Красной Звезды (1944 год), «Знак Почёта» (1941 год).

В 1961 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1973 году за многолетнее плодотворное руководство крупнейшим предприятием города, активную общественную деятельность и в честь 250—летия Перми был удостоен звания Почётного гражданина города. Именем В. Н. Лебедева названа одна из улиц Мотовилихинского района города Перми.

Примечания

Литература 
 В. Михайлюк Город мой Пермь. Пермское книжное издательство, 1973.
 Слово о Мотовилихе. Годы. Собы-тия. Люди. Пермь, 1974.
 И. Е. Косматенко, Н. И. Суетин Медь, чугун, сталь Мотовилихи. Пермь, 1988.
 В. Кадачников Лебедев. Человек и его время. Пермь, издательство «Раритет-Пермь», 2006.

Ссылки 
 Сайт Мотовилихинского завода

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Умершие в Перми
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Почётные граждане Перми
Персоналии:Мотовилихинские заводы
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Похороненные на Южном кладбище (Пермь)
Члены Пермского горкома КПСС